Basiliek van San Vitale (Ravenna)
 Basiliek van San Vitale (Rome)